Petrovický potok je jméno, které nese několik vodních toků, mimo jiné:
Přítoky
 Petrovický potok (přítok Brložského potoka) – pravostranný přítok Brložského potoka v okrese Strakonice
 Petrovický potok (přítok Hostačovky) – pravostranný přítok Hostačovky v okrese Havlíčkův Brod
 Petrovický potok (přítok Olšového potoka) – levostranný přítok Olšového potoka v okrese Ústí nad Labem
 Petrovický potok (přítok Rtyňky) – pravostranný přítok Rtyňky v okrese Trutnov
 Petrovický potok (přítok Úhlavy) – pravostranný přítok Úhlavy v okrese Klatovy
 Petrovický potok (přítok Želivky) – pravostranný přítok Želivky v okrese Pelhřimov
Ostatní
 Osoblaha – v počáteční části svého toku (po soutok s Mušlovem) nese název Petrovický potok